Kornílios peut désigner :
 Anastásios Kornílios, un homme politique grec ;
 Níkos Kornílios (1954-), un réalisateur, scénariste et compositeur grec.